Аппа́ев — фамилия; имеет женскую форму Аппаева.
 Аппаев, Билял Добаевич (1939—2021) — советский и российский писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2001).
 Аппаев, Тленчи (род. 1928) — слесарь локомотивного депо Джамбул, Джамбульская область, Герой Социалистического Труда.
 
 Аппаев, Хызыр Хакимович (род. 1990) — российский футболист.

Примечания